Lamoral est un prénom français masculin qui est devenu un nom de famille.

Lamoral notables 
 Lamoral de Daudenarde (1673-1733), peintre lillois connu pour ses tableaux exposés dans les églises de Lille (Saint-Sauveur et Saint-Maurice).
 Claude-Lamoral  de Ligne (1618-1679), un diplômate français.
 Lamoral III de Tassis, membre d’une famille noble allemande.
 Lamoral, comte d'Egmont (1522-1568), prince de Gavre.
 Henri Florent Lamoral (1881-1967), prince de Ligne.

Autre 
 Lamoral, une marque de bière belge.

Prénom masculin